Der 11. grönländische Landesrat hielt sieben Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 11 gronlandischen Landesrats
11